En sokratisk dialog er en dialog mellem en mere lærd person og en uvidende. Gennem dialog skal den uvidende opnå mere indsigt og derved blive mere lærd.

Se også  
 Sokratisk dialektik

Filosofi
Platonisme